Филипченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Филипченко, Александр Александрович (1884—1938) — советский паразитолог.
 Филипченко, Анатолий Васильевич (1928—2022) — советский космонавт.
 Филипченко, Иван Гурьевич (1887—1939) — русский поэт.
 Филипченко, Михаил Ефимович (1849—1908) — русский агроном.
 Филипченко, Фёдор Васильевич (1915—1992) — лётчик, ас войны в Испании и Великой Отечественной войны, командир штрафной эскадрильи.
 Филипченко, Юрий Александрович (1882—1930) — советский биолог и генетик.

См. также 
 Филипченков, Сергей Викторович (род. 1960) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Филипчук